Moskwa była czterokrotnie spustoszona przez wielkie pożary:

 Pożar Moskwy (1547)
 Pożar Moskwy (1571)
 Pożar Moskwy (1752)
 Pożar Moskwy (1812)

Wydarzenia w Moskwie